Список эпизодов американского мультсериала «Симпсоны», самого длинного мультсериала в истории американского телевидения. В настоящее время мультсериал известен телезрителям более чем в 100 странах. В 1998 году журнал «Time» назвал «Симпсонов» лучшим телевизионным сериалом XX века.

Первая мини-серия «Good night» была показана в «Шоу Трейси Ульман» 19 апреля 1987 года. Демонстрация полноценных серий мультсериала началась 17 декабря 1989 года на канале «Fox». Выпускается «Gracie Films» для кинокомпании «20th Century Studios».

27 июля 2007 года в США прошла премьера полнометражного мультфильма с героями сериала под названием «The Simpsons Movie»; в России фильм получил название «Симпсоны в кино», его выход на экраны состоялся 16 августа 2007 года.

Обзор сезонов

Список серий 

Сезоны 1—20Данный список был разделён из-за большого объёма

Сезон 21 (2009—2010)

Сезон 22 (2010—2011)

Сезон 23 (2011—2012)

Сезон 24 (2012—2013)

Сезон 25 (2013—2014)

Сезон 26 (2014—2015)

Сезон 27 (2015—2016)

Сезон 28 (2016—2017)

Сезон 29 (2017—2018)

Сезон 30 (2018—2019)

Сезон 31 (2019—2020)

Сезон 32 (2020—2021)

Сезон 33 (2021—2022)

Сезон 34 (2022—2023)

Будущие эпизоды без определённой даты выхода

Фильм

Короткометражные фильмы

Театральные

Disney+

Другие

Специальные эпизоды

Примечания 

 
Списки Симпсонов
Симпсоны